Flash Forward:
 Вспомни, что будет (Flash Forward) — телесериал телеканала ABC.
 Flash Forward (мультсериал) — диснеевский мультипликационный сериал
 Флешфорвард (также FlashForward) — отклонение от повествования в будущее.